Rinaldo I d'Este (1231-1251) – figlio di Azzo VII d'Este
 Rinaldo II d'Este (1290 circa-1335) – figlio di Aldobrandino II d'Este, signore di Ferrara 
 Rinaldo d'Este (1435-1503) – figlio di Niccolò III d'Este e fratello di Ercole I d'Este
 Rinaldo d'Este (1618-1672) – cardinale e vescovo di Reggio Emilia
 Rinaldo I d'Este (1655-1737) – cardinale e duca di Modena e Reggio